Amerikai Egyesült Államok
Berryville (Arkansas)
Berry (Kentucky), régi neve Berryville 
Berryville (Nyugat-Virginia)
Berryville (Texas)
Berryville (Virginia)